FQ steht als Abkürzung für:

 den DAFIF 0413 / DIA 65-18 / FIPS PUB 10-4 Code für die Bakerinsel
 Brindabella Airlines Pty Ltd, eine der QantasLink angeschlossene australische Regionalfluggesellschaft, Sitz in Canberra, Australien nach dem IATA-Code
 Firmenqualifikation, ein Teil des DLR-Tests
 Fair-Queuing, ein Netzwerk-Scheduling-Algorithmus
 Fehlerquotient oder Fehlerquote
 Fenqing (憤青), nationalistisch eingestellte chinesische Jugendliche
 Französische Süd- und Antarktisgebiete, als früherer, 1979 gelöschter Landescode nach ISO 3166-1 (seit 1979 ISO 3166-3)
 Freddy Quinn
 Frequenz
 Full Quarter = breite Kammer für breitschulterige, bzw. rundliche Pferde (z. B. für Quarter, Paint Horse, Appaloosa, Tinker, Warmblut, Haflinger, Norweger), siehe Reitsattel#Westernsattel
 Mosambik nach dem ICAO-Code

FQ